Алексей Ефимович Хлопенко — советский военный деятель, генерал-полковник.

Биография 
Родился в 5.10.1915 году в с. Каниж Новомиргородском районе Кировоградской области Украинской ССР. Член КПСС.

С 1933 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1933—1976 — на командной и штабной работе в Красной Армии / Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны: командир 597 оадн РГК, начальник штаба 16-го гвардейского миномётного полка, командир 316-го гвардейского миномётного полка (с 1943 по 1.1945), начальник отдела по использованию ГМЧ штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта, на штабной и командной работе Упр. КАРТ Группа советских войск в Германии (ГСОВГ), генерал-инспектор Главной инспекции Министерства обороны СССР.  С 08.01.1986 г. — в запасе.

Умер 26 июля 2003 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Воинские звания 
Генерал—майор  артиллерии (7.05.1960),

Генерал—лейтенант  артиллерии (16.06.1965),

Генерал—полковник  артиллерии (15.12.1972);

Награды 

 6 орденов Боевого Красного Знамени;

 Орден Богдана Хмельницкого II степени (30.05.1945);
 Орден Отечественной войны I степени;
 Два ордена Красной Звезды;

 Медаль «За боевые заслуги»; 
Медаль «За оборону Москвы», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль «За освобождение Варшавы», Медаль «За взятие Берлина»; 

Иностранные награды:

 Медаль «Братство по оружию»;

 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени — золото (30.04.1980) ; 

 Орден «Возрождение Польши» IV класс — Офицерский крест (06.10.1973);

 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (08.07.1975)
 Медаль «40 лет Социалистической Болгарии» (15.01.1985);
 Орден «Полярная Звезда» (06.07.1971);

Примечания

Ссылки 
 Награды А. Е. Хлопенко на сайте Память народа.
 Кавалеры БКЗ 6-7 награждения. Хлопенко Алексей Ефимович Артиллерия Генерал-Полковник Награда нашла Героя (12.04.1979).
 А. Е. Хлопенко на сайте Элиты Вооруженных сил. 
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО № 44 от 18 ноября 1943 г.    
Приказ Верховного Главнокомандующего № 132 от 8 июля 1944 г.

Генерал-полковники (СССР)
Командиры полков в Великой Отечественной войне